Addicted To You er en sang af den svenske producer Avicii. Skrevet af Avicii, Ash Pournouri, Mac Davis og Josh Krajcik, sporet er på Avicii debutalbum, True (2013). 

Singler fra 2013
Sange fra 2013